En Pologne :
 Krzęcin, village de Poméranie-Occidentale, siège de la gmina du même nom.
 Krzęcin, village de Petite-Pologne.